Sheshan (kinesiska: 佘山, 佘山镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 30 kilometer sydväst om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Sheshan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jiuting,  km öster om Sheshan. Trakten runt Sheshan består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina